

Toponyme

Schalkwijk, quartier de la commune de Haarlem, province de la Hollande-Septentrionale
 Schalkwijk, village de la commune de Houten, province d'Utrecht

Voir aussi 
 Zuidschalkwijk, ancienne commune de la Hollande-Septentrionale.